Max Niedermaier (ur. 1951) – niemiecki żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu
 Max Niedermaier (ur. 1988) – niemiecki żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu